Венса́н () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Венсан, Альфонс Гекторович (1844—1888) — русский архитектор.
 Венсан, Габриэль (1928—2000) — бельгийская художница и писательница.
 Венсан, Жан (1930—2013) — французский футболист.
 Венсан, Ив (1921—2016) — французский актёр театра и кино.
 Венсан, Стенио Жозеф (1874—1959) — президент Гаити.
 Венсан, Франсуа-Андре (1746—1816) — французский художник, сын художника Франсуа-Эли Венсана.
 Венсан, Франсуа-Никола (1767—1794) — французский революционер, секретарь военного министерства, член Клуба кордельеров.
  — французский портретист и миниатюрист.
 Венсан де Гурнэ, Жак Клод Мари (1712—1759) — французский экономист.
 Венсан, Элен (род. 1943) — французская актриса театра, кино и телевидения.